Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1927 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. René Lacoste je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Bill Tilden (finale)
 Bill Johnston (polfinale)
 Manuel Alonso (četrtfinale)
 Frank Hunter (polfinale)
 George Lott (prvi krog)
 Richard Norris Williams (prvi krog)
 Lewis White (tretji krog)
 John Doeg (tretji krog)

 René Lacoste (prvak)
 Henri Cochet (tretji krog)
 Jean Borotra (četrtfinale)
 Jacques Brugnon (četrtfinale)
 Jean Washer (tretji krog)
 Jack Wright (tretji krog)
 Joširo Ohta (drugi krog)
 Rjuki Miki (prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Viri 
 

Moški posamično
1927